Готська абетка – сукупність символів, якими написані тексти готською мовою, що дійшли до нашого часу. Вважається, що абетку уклав у IV ст. вестготський єпископ Ульфіла, який переклав готською мовою Біблію. До того часу готи використовували руни. Однак Ульфіла вважав, що руни як письмо, пов’язане з язичництвом, не годяться для перекладу священних книг. Свою абетку єпископ уклав на основі грецького алфавіту з додаванням п’яти латинських літер, а також двох рун. Назви літер, засвідчені в IX ст. у Codex Vindobonensis 795, збігаються з назвами рун.
Готські літери також використовували як цифри. В такому випадку, подібно як у церковнослов'янській мові, над літерами ставили крапку або штрих.

Алфавіт

Примітки

Посилання 
 

Абетка
Готи
Західна каліграфія
ISO 15924